Desa Glagahsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Glagahsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 112,72), Jawa Timur, 
 Desa Glagahsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 111,98), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar